Cet article recense les personnages de la série d'animation japonaise .

Personnages

Blade Breakers 
Les Blade Breakers sont les héros de la saison 1, bien que leur équipe ne soit formée que dans la deuxième partie de la saison. Il s'agit d'une équipe formée au Japon, avec les meilleurs éléments de ce pays. Elle incluait au départ Tyson, Kai, Ray, Max et Kenny, mais deux nouveaux membres l'ont rejointe par la suite.

 Tyson Granger : le héros de la série. Tyson est joyeux, aimable, entêté et passionné par les Beyblade. Son principal défaut est d'être extrêmement gourmand. Il rêve de devenir le meilleur Beybladeur du monde. Son personnage, Dragoon, apparaît sous la forme d'un dragon bleu (plus tard vert).
 Kai : l'ancien rival de Tyson, et le plus âgé du groupe. À l'inverse de Tyson, Kaï est froid, rude, arrogant, réservé et pas très bavard. Il n'aime pas être dérangé et ne partage a priori pas de liens d'amitié avec ses coéquipiers, étant trop fier pour ça. Son grand-père, personnage louche et chef d'une puissante entreprise, l'a parfois forcé à faire de mauvaises choses. Néanmoins, Kai reste un bon conseiller. Son personnage, Dranzer, prend la forme d'un Phénix et, à la fin de Beyblade G-Revolution, il a une Beyblade presque invincible qui se nomme « dranzer ms ».
 Ray  : d'origine chinoise, Ray faisait autrefois partie des White Tiger, une équipe combattue plus tard par les Blade Breakers. C'est un garçon calme et sûr de lui, qui réfléchit toujours deux fois avant de faire quelque chose. L'indécision demeure son défaut le plus notable. Son personnage, Driger, prend la forme d'un tigre blanc
 Max Tate : le meilleur ami de Tyson, et le plus jeune du groupe. Max est optimiste et rapide dans ses réactions, il se spécialise dans la défense. Son père est vendeur de toupies. Son perso, Draciel, ressemble à une sorte de tortue.
 Kenny : surnommé « Le chef » par ses amis, Kenny est un membre secondaire de l'équipe. En effet, bien qu'il ne joue jamais (sauf un peu dans la saison 3), c'est un expert en matière de Beyblade, capable d'inventer des améliorations pour les toupies ou de les étudier via son ordinateur. Il possède un personnage femelle, Dizzy, qui est enfermé dans son ordinateur portable et ressemblerait à un chat, bien qu'on ne l'ai jamais vu. (Dans la version japonaise Dizzi n'existe pas).
 Hilari Tachibana : apparue dans la saison 2, Hilari est la seule du groupe à ne pas avoir de personnage. Camarade de Tyson, elle constitue pour les Blade Breakers une sorte de coach.
 Daichi Sumeragi : ce personnage fait son apparition du côté des Blade Breakers dans la saison 3. Plus petit et plus jeune que les autres, il est vêtu à la « destroy », avec un pantalon déchiré et une coiffure en pétard. Son perso, Strata Dragoon, est un dragon jaune très ressemblant au Dragoon de Tyson.
 Hiro : il fait son apparition dans la saison 3 d'abord sous le nom de Jym la tornade. Il cherche à défier Tyson pour une raison inconnue. Ce sera Ray qui l'affrontera le premier au cours d'un match que ce dernier perdra. Par la suite ce Jym apparaîtra plusieurs fois mystérieusement comme lorsqu'il conseille à Kai de rejoindre Tyson pour les championnats du monde. Ce n'est qu'à la fin du tournoi de qualification que l'on apprend sa véritable identité...

All Starz 
Cette équipe est composée de champions américains entraînés par Judith, la mère de Max. Leurs spectres sont artificiels, c'est-à-dire faits en laboratoire (ce qui signifie que ces spectres ne sont pas des vrais dans le sens où ils ne sont pas naturels et sont des inventions contrairement à ceux des Blade Breakers ou des White Tigers par exemple), de même que leurs toupies. Chaque membre de cette équipe est spécialiste en un sport de balle.

 Michael : le chef de l'équipe. Se vante de ses talents de Beyblader. Expert en Baseball. Son spectre se nomme Tryggle et ressemble à un aigle.
 Eddy : spécialiste en basket ball. Son perso se nomme Trypio et ressemble à un scorpion.
 Émilie : la scientifique du groupe. Championne de tennis. Son perso se nomme Trygator et ressemble à un alligator.
 Steve : expert du football américain. Son perso se nomme Tryhorn et ressemble à un bison.
 Judith : mère de Max, et directrice des All starz. C'est elle qui a créé leurs spectres.

White Tigers 
Originaire des montagnes de Chine, cette équipe était autrefois celle de Ray, qui l'a quittée pour partir en voyage dans le monde. Cette équipe a été combattue par les Blade Breakers lors d'un tournoi.

 Lee : le chef du groupe. Enfant, Lee était le meilleur ami de Ray, jusqu'à ce que celui-ci parte avec Driger, le spectre-emblème des White Tigers. Lee a cru à une fuite de Ray, et le déteste maintenant à mort. Égoïste et autoritaire, Lee commande les White Tigers d'une main de fer. Son perso se nomme Galeon, c'est un lion noir avec une crinière blanche.
 Mariah : la seule fille du groupe. Mariah est amoureuse de Ray depuis qu'ils sont petits, car ils ont passé leur enfance ensemble. Néanmoins, Ray la considère davantage comme sa petite sœur. Mariah est supposée être dans l'anime une fille mignonne qui attire les garçons (même si ça n'a jamais été clairement prouvé) .Son spectre, Galux, ressemble à une sorte de chat rose.
 Gary : le plus âgé du groupe. Gary fonce parfois sans réfléchir mais est redoutable lorsqu'il se fâche car ça décuple la puissance de son spectre. C'est aussi un garçon très gourmand. Son spectre, Galzzy, ressemble à un ours bleu avec quelques protections rouges.
 Kevin : le plus jeune du groupe. Plutôt rebelle, Kévin n'écoute que son instinct et personne d'autre. En revanche, il tient toujours ses promesses. Il idolâtrait Ray autrefois, mais désormais, il le considère comme un traître. Il lui arrive aussi de tenter de tricher en essayant de disqualifier Ray ce qui lui a fait perdre le respect de Mariah. Son spectre se nomme Galman et c'est un singe blanc avec des cornes rouges et vertes.

Demolition Boys 
Cette équipe est formée par une organisation criminelle de Russie, Biovolt, dont le chef est Voltaire. Leurs spectres sont conçus à partir de l'énergie ou d'esprits de vrais animaux grâce à un procédé inconnu, mais toujours scientifiquement, et donc de façon artificielle.

 Tala : le capitaine de l'équipe. Il déteste Kai, qu'il sait bien plus fort que lui. Son spectre, Wolborg, est un loup.
 Spencer : sorte de garde du corps du groupe. Il suit Tala n'importe où. Son spectre, Seaborg, est une baleine de couleur jaune.
 Ian : le plus petit de l'équipe, mais très probablement le plus fort. Il préfère Kai à Tala, ce qui n'est pas sans faire rager ce dernier. Son spectre, Wyborg, est un serpent.
 Bryan : l'un des plus puissants Beybladers connus. Bryan est cruel et pensif, il a presque tué Ray. Son perso, un faucon, se nomme Falborg.
 Kai a également rejoint les Démolition boys pendant une brève période pour obtenir Black Dranzer, une toupie censée être l'ultime Beyblade, mais il est finalement revenu du côté de Blade Breakers et a repris Dranzer, qui est en vérité plus fort que Black Dranzer.

FDynasty 
Spécialisée dans les combats à deux, cette équipe se compose de deux joueurs : 
 Raul : son perso, Torch Pégasus ressemble à un cheval.
 Julia : sœur jumelle de Raul. Son perso, Thunder Pégasus ressemble lui aussi à un cheval.

Majestics 
Équipe formée de quatre Beybladers venant des quatre coins de l'Europe, ils seront d'abord opposés aux BladeBreakers mais seront éliminés en demi-finale du championnat du Monde.
 Robert : chef du groupe, il vient d'Allemagne et affrontera Tyson dans divers combats. Son spectre s'appelle Griffolyon.
 Johnny : il vient d'Écosse. Le terme «  » est également souvent utilisé pour le décrire en raison de son tempérament impétueux et de ses cheveux roux. Son spectre s'appelle Salamalyon.
 Enrique : il vient d'Italie. Il est très facile à vivre, avec une haine de tout ce qui est universitaire et un amour pour les filles. Son perso s'appelle Amphilyon.
 Oliver : il vient de France. Il est le fils d'un millionnaire français, il est évidemment riche comme ses coéquipiers. Son perso se nomme Unicolyon.

Dark Fantomes 
« Équipe » formée de quatre Beybladers transformés en ayant chacun perdu contre un membre des Majestics.
 Sanguinex : transformé en napoleon après avoir perdu contre Robert. Son spectre s'appelle Drac-Attack.
 Lupinex : petit frère de Sanguinex, il a été transformé en chose après avoir perdu contre Johnny. Son perso s'appelle Wolf-Storm.
 Cenotaph : transformé en momie après avoir perdu contre Enrique. Son perso s'appelle Sarcophagon.
 Zomb : transformé en Frankenstein après avoir perdu contre Olivier. Son perso s'appelle Shamblor.

Psykicks 
Début dans Beyblade V-Force, cette équipe formée par le docteur B. et Gideon, leurs perso sont les mêmes que les Bladebreakers sauf qu'ils sont informatisés.
 Kane : il est très calme et recueilli dans la nature, faisant de lui un leader né et une source d'inspiration pour son équipe, il est le chef de l'équipe. Son perso se nomme Cyber Dragoon.
 Salima : elle a un caractère parallèle à celui de Ray. Son persoe se nomme Cyber Driger.
 Jim : c'est un génie de l'informatique. Son perso se nomme Cyber Draciel.
 Goki : arrogant et entêté. Son perso se nomme Cyber Dranzer.

Notes et références 

Beyblade
Beyblade
Personnages